Феррерас-де-Арриба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Табара. Занимает площадь 48 км². Население — 472 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Покровителем города считается святой Блас.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саморы